HMS Canterbury — название трёх кораблей Королевского флота Великобритании. Дано в честь города Кентербери.

 HMS Canterbury (1692) — транспорт. Закуплен Адмиралтейством в 1692 году. Затонул в 1703 году, впоследствии был поднят и продан.
 HMS Canterbury (1693) — 60-пушечный корабль 4 ранга. Спущен на воду в 1693 году. Перестраивался в 1722 и 1744, в последнем случае количество пушек понижено до 58. С 1761 года на рейдовой службе. Разобран в 1770.
 HMS Canterbury (1915) — лёгкий крейсер типа «Каллиопа». Спущен на воду в 1915 году, списан в 1934 году.

См. также 

 HMNZS Canterbury